

Patronyme 

 André Boillot (1891-1932), pilote de course automobile français ;
 Georges Boillot (1884-1916), pilote automobile et pilote d'avion français ;
  ;
 Jean Boillot (1926-2010), homme d'affaires français, ancien dirigeant de Peugeot ;
 Jean Boillot (1970-), metteur en scène français ;
 Jean-Joseph Boillot, agrégé de sciences économiques et sociales et docteur en économie ;
 Joseph Boillot (1546-1605), peintre, ingénieur militaire, architecte et graveur français ;
 Nicolas Boillot (1979-), artiste plasticien art numérique franco-suisse ;
 Pierre Boillot (1918-1994), pilote de chasse et as français de la Seconde Guerre mondiale.

Autre 
 Coupe Georges Boillot, une épreuve pour voitures de sport